Змагання з карате у ваговій категорії до 61 кг серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року відбудуться 6 серпня 2021 року.

Призери

Турнір

Груповий етап 
Група A

Група B

Фінальна стадія

Примітки

Посилання 
 Карате на офіційному сайті Олімпійських Ігор